Устьинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Устьинский сельсовет — в Спасском районе Пензенской области.
 Устьинский сельсовет — в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Устьинский сельсовет — в Моршанском районе Тамбовской области.